Авалулко има више значења:
 Авалулко (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Авалулко (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Авалулко (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Авалулко (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Авалулко (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику